Caohai bezeichnet:

 Caohai (Heqing) (草海镇), Großgemeinde im Kreis Heqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Caohai (Weining) (草海镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou